Відкритий чемпіонат Європи з біатлону 2012 () проходив з 26 січня по 2 лютого 2012 року в словацькому містечку Осрбліє.

У чемпіонаті беруть участь дорослі спортсмени не старше, на початок року, 26 років і юніори — до 21 років. Всього розігрується 15 комплектів медалей, по 4 в індивідуальній гонці, спринті та переслідуванні, 2 в естафеті і 1 у змішаній естафеті (до 21 року).

Розклад змагань

Жінки

Спринт — 7,5 км  
 Дата: 28 січня 2012

Гонка переслідування — 10 км  
 Дата: 29 січня 2012

Індивідуальна гонка — 15 км  
 Дата: 31 січня 2012

Естафета — 4 × 6 км  
 Дата: 2 лютого 2012

Юніорки

Спринт — 7,5 км  
 Дата: 27 січня 2012

Гонка переслідування — 10 км  
 Дата: 29 січня 2012

Індивідуальна гонка — 12,5 км  
 Дата: 1 лютого 2012

Чоловіки

Спринт — 10 км  
 Дата: 28 січня 2012

Гонка переслідування — 12,5 км  
 Дата: 29 січня 2012

Індивідуальна гонка — 20 км  
 Дата: 31 січня 2012

Естафета — 4 × 6 км  
 Дата: 2 лютого 2012

Юніори

Спринт — 10 км  
 Дата: 27 січня 2012

Гонка переслідування — 12,5 км  
 Дата: 29 січня 2012

Індивідуальна гонка — 15 км  
 Дата: 1 лютого 2012

Змішана естафета

Змішана естафета. Юніори — 2 × 6 км + 2 × 7.5 км 
 Дата: 30 січня 2012

Медальний залік

Загальний

Дорослі

Юніори

Примітки 

2012
2012 у біатлоні‎
Січень 2012
Лютий 2012